Јунион Гроув има више значења:
 Јунион Гроув (Алабама)
 Јунион Гроув (Тексас)
 Јунион Гроув (Висконсин)